Тодо-бичиг (, ойрат.  — «ясное письмо»; ) — письменность, созданная в 1648 году на основе старомонгольского письма ойратским просветителем, буддийским монахом Зая-Пандитой для приближения письменности к произношению, а также упрощения записи санскритских и тибетских заимствований, широко использовавшихся в религиозных текстах.

Письменность получила широкое распространение среди ойрат-монголов, в том числе и калмыков. Определённую популярность оно получило у халха-монголов за лёгкость чтения, из-за чего часто использовалось для художественной литературы. В калмыцком языке письмо тодо-бичиг использовалось вплоть до 1924 года и было заменено кириллицей в ходе проводившейся тогда кампании кириллизации алфавитов народов СССР. Ойраты в КНР пользуются им до настоящего времени, хотя в образовании используется старомонгольский алфавит.

История 
В 1648 году, зимуя у Аблая-тайши на реке Чу, Зая-пандита по инициативе Аблая и Эрдэни-Батура, а также по просьбе других ойратских нойонов создал новый ойратский алфавит «Тодо-бичиг» на основе старомонгольской письменности. Перевёл с тибетского языка на ойратский примерно 170 произведений: от буддийских канонических книг из Ганджура и Данджура до философских и медицинских трактатов, сборников легенд и т. д.

Буквы и другие элементы письма тодо бичиг

Тодо-бичиг в Юникоде

Компьютерная поддержка Тодо-бичиг 
Символы Тодо-бичиг включены в монгольский диапазон кодировки Unicode. В настоящее время отсутствует совершенная поддержка различных форм букв, вертикальности строк, а также правильного их расположения (слева направо). Однако первая (в некоторых новых продуктах Microsoft, например в Windows Explorer 8, и вторая) проблема большей частью решена в ОС Windows Vista 2007.

Существует программа Boljoo для мгновенного обмена сообщениями на Тодо-бичиг.

Menksoft IME 
В КНР в качестве стандарта кодирования монгольского письма и тодо-бичиг де-факто используют Область пользователя Unicode и методы ввода, известные как Menksoft IMEs.

Галерея

См. также 
 Монгольская каллиграфия
 Монгольские письменности

Литература 
 Павла Дорджи, Цеднə Светлана, Тодо-Бичиг (Хальмг хуучин бичмир кулун), Элиста, 2010, — 288 стр. ISBN 978-5-94587-423-7 — Учебник Тодо-бичиг (на калмыцком языке).
Бадмаев, А. В., Практический самоучитель старокалмыцкой письменности, Калмыцкий научно-исследовательский институт языка, литературы и истории при Совете Министров Калмыцкой АССР, Элиста, 1971 г.

Ссылки 
  Самоучитель письма Тодо-бичиг
 Программа для печати на Тодо-бичиг и старомонгольском письме (интерфейс на монгольском языке, прилагается справка по письменности; для Windows XP/Vista)
 Ресурсы на Тодо-бичиг
 Menksoft Mongolian IME (реклама на английском — ссылка для скачивания)
 Грамматика письменного ойратского языка
 todobicig.blogspot.com
 Приложение для обучения Тод Бичиг

Калмыцкий язык
Монгольские письменности